Nogueira puede significar:

 Nogueira de Ramuín, un municipio español de la provincia de Orense.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Braga.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Maia.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Viana do Castelo.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Braganza.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Lousada.
 Nogueira, freguesia portuguesa del municipio de Ponte da Barca.
 Nogueira da Montanha, freguesia portuguesa del municipio de Chaves
 Nogueira do Cravo, freguesia portuguesa del municipio de Oliveira de Azeméis.
 Nogueira do Cravo, freguesia portuguesa del municipio de Oliveira do Hospital.

 Vítor Nogueira, escritor portugués.
 El nombre común de la planta '''''Juglans regia

Autores de nombres botánicos 
 I.Nogueira - Isabel Mariana Simões Nogueira 1935-
 Nogueira - Penido J.C. Nogueira fl. 1922
 R.E.Nogueira - Ricardo Eustáquio Nogueira fl. 2003